II. Alfonz aragóniai király (1157-1196)
 II. Alfonz asztúriai király (759-842)
 II. Alfonz nápolyi király (1448-1495)
 II. Alfonz portugál király (1185-1223)
 II. Alfonz ferrarai herceg (1533-1597)

de:Liste der Herrscher namens Alfons#Alfons II.